Национальный чемпионат I 1903 () — 3-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1903
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1903 году